

Cinema
Teodora imperatrice di Bisanzio – film del 1909 diretto da Ernesto Maria Pasquali
Teodora – film del 1914 diretto da Roberto Roberti
Teodora – film del 1922 diretto da Leopoldo Carlucci
Teodora – film del 1954 diretto da Riccardo Freda
Teodora Film – casa di distribuzione cinematografica italiana

Musica
Teodora – oratorio musicato da Georg Friedrich Händel (HWV 68) basato sulla storia di Teodora e Didimo

Onomastica
Teodora – nome proprio di persona italiano femminile

Persone

Sante 
Santa Teodora – martire cristiana del II secolo
Santa Teodora – martire cristiana del IV secolo, venerata assieme a san Didimo
Teodora di Sihla – santa anacoreta moldava del XVII secolo
Imperatrici
Flavia Massimiana Teodora (III secolo) – figlia dell'imperatore romano Massimiano e seconda moglie dell'imperatore Costanzo Cloro 
Teodora – imperatrice bizantina e moglie di Giustiniano I e santa per la Chiesa Ortodossa
Teodora – imperatrice bizantina e moglie di Romano I Lecapeno
Teodora (VIII secolo) – imperatrice bizantina e moglie di Giustiniano II
Teodora II (IX secolo) – nobile armena e imperatrice bizantina, moglie dell'imperatore Teofilo e madre di Michele III, santa per la Chiesa Ortodossa
Teodora (XI secolo) – imperatrice bizantina, seconda moglie di Giovanni I Zimisce
Teodora Porfirogenita (XI secolo) – imperatrice bizantina di origine macedone che regnò dal 1055 al 1056

Regnanti 

 Teodora di Grecia (1906-1969) – principessa greca per nascita e granduchessa titolare di Baden

Altre 
Teodora (X secolo) – senatrice romana, madre di Marozia e concubina di papa Sergio III
 Teodora – sacerdotessa dell'antica Roma

Pagine correlate
Theodora